Regis – niziołek, postać z książek R.A.Salvatore’a

 Regis – wampir, postać z książek Andrzeja Sapkowskiego

 Régis Loisel – francuski twórca komiksów

Zobacz też:
 Regis-Breitingen
 Saint Regis
 St. Regis